Als Kiental oder Kienthal wird bezeichnet:

 Kienthal (Gemeinde Furth), Ortsteil von Furth an der Triesting Bezirk Baden, Niederösterreich
 Kiental (Gemeinde Steinbach), Ortschaft von Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kiental BE, Dorf und Tal im Berner Oberland in der Gemeinde Reichenbach im Kandertal, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern

 Kiental, Tal des Kienbachs nahe Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg, der dort im Ort in den Ammersee mündet